John Forrester ist der Name folgender Personen:

* John Forrester (Maler) (1922–2002), neuseeländischer Maler
 John Forrester (Historiker) (1949–2015), britischer Historiker und Philosoph 

Siehe auch:
 John B. Forester (um 1785–1845), US-amerikanischer Politiker